Carme Pigem (née en 1962), architecte espagnole
 Jordi Pigem (né en 1964), philosophe espagnol